Рейн (/Райн, , ) — велика річка в Західній Європі.

Острів Рейн () — кораловий риф на зовнішньому краю Великого Бар'єрного рифа (Австралія).

Рейн — місто, штат Луїзіана
 Рейн Тауншип — селище в окрузі Індіана, штат Пенсільванія

Див. також 
 Райн (значення)